Серо́в — русская фамилия (имеет женскую форму Серова) и топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Серов, Анатолий Константинович (1910—1939) — комбриг авиации, Герой Советского Союза.

В 
 Серов, Валентин Александрович (1865—1911) — русский живописец и график.
 Серов, Валерий Михайлович (род. 1940) — советский и российский политический деятель.
 

 Серов, Виктор Викторович (1924—2007) — советский и российский учёный.
 

 Серов Вячеслав Николаевич (род. в 1940) — советский и российский организатор производства.

Г—Я 
 Серов, Георгий Трофимович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Серов, Дмитрий Олегович (1963—2019) — российский историк.
 Серов, Егор Юрьевич (род. 1960) — российский журналист, теле- и радиоведущий, кандидат технических наук.
 
 Серов, Игорь Евгеньевич (1970—1999) — прапорщик милиции, Герой Российской Федерации.
 Серов, Илья Александрович (1917—2009) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Серов, Константин Иванович (1907—1968) — Герой Советского Союза.
 
 Муни Серов (сценический псевдоним; настоящее имя — Хаим Лейзерович Зильберанг; 1895—1984) — еврейский эстрадный певец, актёр.
 Серов, Никита Константинович (род. 1934) — советский и российский философ, методолог научного знания.
 Серов, Николай Васильевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Серов, Роман Олегович (род. 1976) — российский и израильский фигурист.
 
 Серов, Эдуард Афанасьевич (1937—2016) — российский дирижёр и музыкальный педагог.
 Серов, Юрий Фёдорович (1927—2001) — заслуженный работник сельского хозяйства.
 Серов, Яков Алексеевич (1906—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.



Составные фамилии 
 Седов-Серов, Яков Иванович (1878—1964) — один из первых русских авиаторов, авиамехаников и популяризаторов авиадела.

Топоним 
 Серов — город в Свердловской области, а также связанные с ним объекты
 город Серов — административно-территориальная единица Свердловской области,
 Серов — станция Свердловской железной дороги.
 Серов — хутор в Воронежской области России.

Другое 
 (3547) Серов — астероид.

См. также 
 Анатолий Серов (теплоход)
 Серово
 Серове
